Podbrđe (Popovača), naselje u općini Popovača, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska
 Podbrđe (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš, BiH